Ourém è il nome di diverse località:

Ourém (Brasile): comune brasiliano dello Stato del Pará;

Ourém (Portogallo): comune portoghese del distretto di Santarém